Název Priekulė může znamenat:

Sídlo
 Priekulė (okres Klaipėda) – město na západě Litvy, 20 km na jih od Klaipėdy,
 Priekule (Lotyšsko) – město na západě Lotyšska, na jihozápadě Kuronska (Kurzeme), nedaleko hranic s Litvou,
 Priekulė I – ves na jihovýchod od okraje města Priekulė s 39 obyvateli,
 Priekulė II – ves na severovýchod od okraje města Priekulė se 154 obyvateli.